

Persone 
 Federico Millet d'Arvillars (1788-1858) – militare e politico italiano
 Francisque Millet, nato Jean François Millet (1642-1679 o 1680) – pittore e incisore fiammingo, attivo soprattutto in Francia
 Gabriel Millet (1867-1953) – storico dell'arte francese
 Gabriel Cacho Millet (1939-2016) – scrittore e critico letterario argentino
 Jean-François Millet (1814-1875) – pittore francese, tra i maggiori esponenti del realismo
 Lydia Millet (1968) – scrittrice statunitense
 Pedro Millet (1952) – ex velista spagnolo
 Vincent Millet (1973) – ex sciatore alpino francese

Altro 
 Millet – comunità religiose non musulmane residenti nel territorio dell'Impero ottomano
 Millet bulgaro
 Millet armeno
 Rūm millet – comunità cristiane ortodosse dell'Impero ottomano
 Millet – comune della provincia dell'Alberta, in Canada
 Millet – azienda di attrezzature sportive francese

Pagine correlate
Millett